Algemeen
 Muziekvereniging Voorwaarts Veendam
 Siumut (Voorwaarts), een sociaaldemocratische politieke partij in Groenland
 Voorwaarts (krant), een socialistische krant, verschijnend in Rotterdam tussen 1920 en 1940
 Voorwaarts (kunst), een vereniging van beeldende kunstenaars in Brussel
 Voorwaarts Voorwaarts, het vlaggenschip van de gemeente en provincie Groningen

 Sport
 Koninklijke Korfbal Club Voorwaarts, een Antwerpse korfbalclub
 SK Voorwaarts Oostende, een voormalige Belgische voetbalclub uit Oostende (1947-1999)
 SV Voorwaarts (omnivereniging), een Nederlandse omnivereniging uit Twello
 SV Voorwaarts (voetbalclub uit Twello), de voetbalafdeling van deze omnivereniging
 SV Voorwaarts (Suriname), een Surinaamse voetbalclub uit Paramaribo
 Voorwaarts (Tiel), een voormalige Nederlandse voetbalclub uit Tiel (actief in de jaren 90 van de 19e eeuw)
 Voorwaarts RSC, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Rotterdam
 Voorwaarts Tienen, een voormalige Belgische voetbalclub uit Tienen (1941-1981)
 VV Voorwaarts (Utrecht), een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Utrecht
 VV Voorwaarts (Westerhaar), een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Westerhaar-Vriezenveensewijk, Overijssel